Séwé Sports San-Pédro - klub piłkarski z Wybrzeża Kości Słoniowej. Siedzibę ma w mieście San-Pédro. Swoje domowe mecze rozgrywa na Stade Auguste Denise.

Osiągnięcia 
 Puchar Houphouët-Boignyj (1 raz): 2005

Obecny skład

Reprezentanci krajów w barwach klubu 
  Siaka Dagno
  Chris Dukuly

Iworyjskie kluby piłkarskie